Miejscowości w USA:
 San Diego – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Diego
 San Diego – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Jim Wells
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo San Diego (ang. San Diego County) – w stanie Kalifornia
Miejscowości:
 San Diego − miejscowość w Gwatemali
 San Diego – miasto w Kolumbii, w departamencie Cesar
 San Diego – miasto w Wenezueli, w stanie Carabobo

Inne:
 San Diego Sports Arena – hala sportowa w San Diego (USA)
 USS "San Diego"
 San Diego – rzeka w meksykańskim stanie Coahuila